Лы́ков — русская фамилия. Женская форма Лыкова.

Известные носители 
 
 Лыков, Александр Анатольевич (род. 1961) — советский и российский актёр театра и кино.
 Лыков, Александр Григорьевич (1909—1965) — Герой Социалистического Труда, сталевар. 
 
 Лыков, Василий Михайлович (1923—1988) —  лётчик-штурмовик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Лыков, Геннадий Дмитриевич (1927—2001) — советский инженер, Герой Социалистического Труда.
 Лыков, Дмитрий Трофимович (1922—1981) — радист-пулеметчик танка Т-34, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Лыков, Иван Семёнович (род. 1917) — генерал-лейтенант, участник Великой Отечественной войны.
 Лыков, Максим Васильевич (род. 1987) — российский профессиональный игрок в покер.
 Лыков, Матвей Александрович (род. 1987) — российский актёр, топ-модель, сын актёра Александра Лыкова.
 Лыков, Олег Викторович (род. 1973) — украинский гребец.
 
 Лыков, Эдуард Евгеньевич (1960—2014) — белорусский серийный убийца.

 Лыковы-Оболенские — княжеский род:
 Лыков-Оболенский, Борис Михайлович (1576—1646) — русский государственный и военный деятель, князь
 
 Лыков-Оболенский, Михаил Юрьевич
 Лыков, Фёдор Иванович (?—1628) — стольник, окольничий и воевода.

См. также 
 Лыково